Jako okupace Československa se označují dvě historické události:

 Německá okupace Čech, Moravy a Slezska – nacistická okupace okleštěné ČSR v roce 1939
 Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa – okupace ČSSR vojsky pěti komunistických zemí v roce 1968